In België en Nederland komt volgens de laatste systematiek een 40-tal soorten orchideeën van 18 verschillende geslachten voor, alle in de onderfamilies Epidendroideae en Orchidoideae.

De verwantschappen tussen deze soorten en geslachten wordt tegenwoordig als volgt weergegeven:

Opmerkingen
In dit artikel wordt de indeling gebruikt zoals die is in de 23e editie van Heukels' Flora van Nederland. Deze is gebaseerd op recente inzichten uit DNA-sequenties. De verschillen in de taxonomie van de orchideeënfamilie met de 22e druk zijn opvallend en bestaan uit de samenvoeging van de keverorchissen (voorheen Listera) met het vogelnestje (Neottia), van de groene nachtorchis (voorheen Coeloglossum) met de handekenskruiden (Dactylorhiza), uit de splitsing van de orchissen (Orchis), waarvan een deel is toegevoegd aan hondskruid (Anacamptis), waarvan de aangebrande orchis is toegevoegd aan de verder niet in de Benelux voorkomende nonnetjesorchissen (Neotinea), en waarbij de poppenorchis (voorheen Aceras) is toegevoegd aan Orchis.

De stamboom is aangevuld met gegevens uit de Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, voor die soorten die enkel in België voorkomen.

 
Orchideeën